Kresge ist der Nachname von:
 Charles T. Kresge (* 1954), amerikanischer Chemiker
 George Joseph Kresge (* 1935), amerikanischer Mentalist
 Sebastian Kresge (1867–1966), amerikanischer Unternehmer

Siehe auch:
 Kresge Auditorium